Ви́йдинг () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Вийдинг, Пауль (1904—1962) — эстонский писатель, литературный критик и переводчик.
 Вийдинг, Эло (род. 1974) — эстонская поэтесса.
 Вийдинг, Юхан (известен также под псевдонимом Юри Юди; 1948—1995) — эстонский поэт и актёр.